Михейцево — название населённых пунктов.

Россия 
 Михейцево — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Михейцево — деревня в Чухломском районе Костромской области.